

События 

 Истребление христиан в Польше. Междоусобицы.
 Викинг Харальд Сигурдарсон поступил на службу к византийской императрице Зое.
 Неудачное нападение русов и алан на крепость Дербент.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1033 году
 Альберада Буональберго — первая жена Роберта Гвискара, герцога Апулии.
 Ибрахим ибн Масуд — султан Газневидского государства.
 Чэн И — философ, педагог, один из основоположников неоконфуцианской школы ли сюэ.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1033 году
 11 мая — Эбль I де Руси, граф Руси.
 22 мая — Фридрих III (герцог Верхней Лотарингии).
 30 ноября — Алдуин II (граф Ангулема).
 Абу Талиб Яхья — имам Зайдитской секты.
 Бодуэн II (граф Булони).
 Гизела Баварская — блаженная, почитаемая в Римско-католической церкви.
 Елена Аргир — представительница знатного византийского рода Аргиров и царица-консорт Грузии.
 Отто Болеславович — польский князь из дома Пястов.
 Понцио, Джованни — церковный деятель X—XI века.
 Ридерх ап Иестин — король Гвента.
 Трюггви Претендент — викинг, объявивший себя в 1033 году сыном короля Норвегии Олафа I и Гиды Ирландской.
 Евстафий Мстиславич — тмутараканский княжич.

См. также